Koprivna puede referirse a:
 Koprivna (Brestovac), localidad de Croacia en el condado de Požega-Eslavonia.
 Koprivna (Šodolovci), localidad de Croacia en el condado de Osijek-Baranya.
 Koprivna (Modriča),  localidad de Bosnia y Herzegovina en el ejido de Modriča.